Handicap oder Handikap steht für:

 Handicap (Sport), ein Faktor zur Nivellierung unterschiedlicher Leistungsstärken im Sport
 Handicap (Golf), Einstufung des Spielerpotenzials beim Golf
 soziale Benachteiligung aufgrund einer Behinderung, siehe Behinderung #Internationale Klassifizierung

Siehe auch:
 Handicap-Prinzip
 Hand-in-cap